-{Pb}- или -{PB}- може да има више значења:

-{Pb}- хемијски знак за хемијски елемент олово (-{plumbum}-)
-{PB}- - ознака за јединицу количине података „петабајт“
-{Pb}- - ознака за јединицу количине података „петабит“

Скраћенице и слова
Хемијски знак
Јединице количине података